Бинни — фамилия. Известные носители:
 Бинни, Иэн (род. 1939) — судья Верховного суда Канады.
 Бинни, Констанс (1896—1989) — американская актриса немого кино.
 Бинни, Уильям (род. 1944) — офицер АНБ.